La Aguada puede referirse a:

La Aguada (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca, Argentina.
 Cultura de la Aguada, cultura originaria precolombina de Argentina.
La Aguada (Montevideo), barrio de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 La Aguada (Rocha), playa cercana a La Paloma (Rocha), Uruguay.